Koluft ist eine Abkürzung für

Kommandeur der Luftschiffer, siehe Armee (Deutsches Kaiserreich)
Kommandeur der Luftwaffe, Deutschland (Zweiter Weltkrieg)

KOLUFT